La Coppa UEFA 2006-2007 è stata la 36ª edizione dell'omonima competizione.

Il trofeo fu vinto dal Siviglia, al secondo successo consecutivo nella competizione: gli andalusi superarono i connazionali dell'Espanyol nella finale del 16 maggio 2007, disputata all'Hampden Park di Glasgow. Prima del Siviglia l'unica squadra a centrare due vittorie consecutive nella competizione era stata il Real Madrid. L'Espanyol cadde ai rigori in finale per la seconda volta nella manifestazione ed eguagliò il risultato della Juventus nella Coppa delle Fiere 1970-1971, perdendo il trofeo pur senza aver subito alcuna sconfitta nell'arco del torneo.

Formula 
Alcune squadre italiane sono state rimpiazzate in seguito agli sviluppi giudiziari dello scandalo che ha coinvolto il calcio italiano nel maggio 2006, al termine del campionato di Serie A 2005-2006. La Juventus, la Fiorentina, la Lazio e il Milan, accusate formalmente il 22 giugno, sono state giudicate il 14 luglio dalla Commissione di Appello Federale e dalla FIGC. La sentenza di appello, resa nota il 25 luglio, ha sancito la retrocessione in Serie B della Juventus con 17 punti di penalizzazione nella stagione 2006-2007, la penalizzazione di 19 punti nel campionato 2006-2007 della Fiorentina, la penalizzazione di 11 punti nella stagione 2006-2007 della Lazio e la penalizzazione di 8 punti nella stagione 2006-2007 del Milan. Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio sono state penalizzate anche per il campionato di Serie A 2005-2006: la Juventus con il declassamento all'ultimo posto in classifica e le altre con 30 punti di penalizzazione a testa.

Per questa ragione Juventus, Fiorentina e Lazio sono state escluse dalle competizioni europee, mentre il Milan (retrocesso dal secondo al terzo posto) ha perso il diritto di accedere alla prima fase della Champions League ed è stato ammesso al terzo turno preliminare. In sostituzione di Juventus e Milan, sono state ammesse alla fase a gironi della Champions League Inter e Roma. Il Chievo Verona, già qualificato in Coppa UEFA è stato così ammesso al terzo turno preliminare della Champions League al posto della Fiorentina, ma essendo stato eliminato (ad opera del Levski Sofia), è stato quindi inserito nel tabellone della Coppa UEFA. Così a rappresentare l'Italia nella Coppa UEFA 2006-2007 inizialmente c'erano Chievo Verona, Palermo,  e .

Il 3 luglio 2006 la FIFA aveva inoltre sospeso la Federazione calcistica greca da tutte le competizioni europee a causa di incompatibilità tra la legge greca e le regole FIFA. Tuttavia, dopo che la legge è stata emendata per venire incontro alle obiezioni mosse dalla FIFA, il 12 luglio la sospensione è stata annullata dalla stessa FIFA.

Risultati

Preliminari

Primo turno 
Andata 13 luglio, ritorno 27 luglio 2006.

Secondo turno 
Andata 8 e 10 agosto, ritorno 24 agosto 2006.

Tabellone principale

Primo turno 
Andata 14 e 15 settembre, ritorno 28 settembre 2006.

Fase a gruppi 
A gironi eliminatori. Qualificate al turno successivo le prime tre squadre.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Sedicesimi di finale 
Le partite di andata si sono disputate tra il 14 e il 15 febbraio, quelle di ritorno il 22 febbraio 2007.

Ottavi di finale 
Le partite di andata si sono disputate l'8 marzo, quelle di ritorno il 15 marzo 2007.

Quarti di finale 
Le partite di andata si sono disputate il 5 aprile, quelle di ritorno il 12 aprile 2007.

Semifinali 
Le partite di andata si sono disputate il 26 aprile, quelle di ritorno il 3 maggio 2007.

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2006-2007
 Coppa Intertoto 2006

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Scheda ufficiale della Coppa UEFA 2006-07.

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Edizioni della Coppa UEFA